Tales from the Elvenpath este un album al formației Nightwish.

Lista pieselor 

 "Stargazers"
 "The Kinslayer"
 "She Is My Sin"
 "Ever Dream"
 "Come Cover Me"
 "Know Why The Nightingale Sings"
 "Bless the Child"
 "End Of All Hope"
 "The Riddler"
 "Sleepwalker (Original)"
 "Crownless"
 "Sacrament of Wilderness"
 "Walking in the Air"
 "Beauty And The Beast"
 "Wishmaster"
 "Over The Hills And Far Away"
 "Sleeping Sun"

Albume din 2005
Albume symphonic metal
Albume Nightwish
Compilații